Аудизио () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Аудизио, Вальтер (1909—1973) — деятель итальянского антифашистского движения Сопротивления, коммунист, подполковник.
  (1900—1978) — французский писатель и поэт.
  (1802—1882) — итальянский католический священник и писатель.
  (1789—1845) — итальянская католический священник и архитектор-любитель.
  (род. 1955) — итальянский писатель.
  (род. 1930) — итальянская футболист.
  (1901 — ?) — итальянский футболист.
  (род. 1953) — итальянский журналист и писатель.